El término Garganta Profunda puede referirse, en esta enciclopedia:

 Garganta profunda, una película pornográfica, de género comedia, de 1972, en la que el personaje principal es una chica que, después de muchas consultas médicas, descubre que su clítoris se halla en el fondo de su garganta, y a partir de entonces comienza a practicar el sexo oral (felación) (la película Lovelace habla de la historia de esa película y del abuso de su director hacia su actriz, Linda Lovelace);
 Lovelace: Garganta Profunda, una película biográfica del 2013 sobre Linda Boreman, más conocida como Linda Lovelace, la estrella de la anterior película;
 Garganta Profunda, un personaje de la serie The X-Files, una de las fuentes de información de Fox Mulder; 
 Garganta Profunda, seudónimo de Mark Felt, un informante de la prensa, en ese entonces anónimo, de la participación de Richard Nixon en el escándalo Watergate (la película Todos los hombres del Presidente habla de la investigación);
 garganta profunda, un acto sexual que consiste en la introducción total del pene en la boca del individuo que practica el sexo oral (felación), hasta llegar a la garganta.